Генна́дий Петро́вич Коте́льников (род. 11 января 1949, с. Лещиново, Головинщинский район, Пензенская область) — советский и российский травматолог, ортопед, общественный и политический деятель, председатель Самарской губернской Думы (с 23 октября 2018 года). Член «Единой России».

Президент Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), ректор в 1998-2019 годах, председатель Совета ректоров Самарской области, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии.

Доктор медицинских наук (1989), профессор (1991), академик РАМН (2005) и РАН (2013), лауреат Государственной премии России, дважды лауреат премии Правительства России, заслуженный деятель науки Российской Федерации,

Биография 
Вся трудовая деятельность Г. П. Котельникова связана с государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Самарским государственным медицинским университетом» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России) (Куйбышевским медицинским институтом им. Д. И. Ульянова; Самарским государственным медицинским университетом), где он прошёл путь от студента и ординатора до заведующего кафедрой и ректора вуза.

Г. П. Котельников в 1972 году окончил Куйбышевский медицинский институт имени Д. И. Ульянова по специальности «Врач-лечебник», с 1972 по 1974 год обучался в клинической ординатуре, затем с 1974 по 1977 год обучался в аспирантуре. В 1983 году защитил кандидатскую, и в 1989 году докторскую диссертации.

Работал ассистентом кафедры травматологии и ортопедии (1977—1984), доцентом, профессором кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии Куйбышевского медицинского института имени Д. И. Ульянова (1985—1989). В этот же период в порядке внутреннего совместительства работал председателем студенческого профкома и секретарем комитета ВЛКСМ и КПСС института, деканом лечебного факультета. С 1989 по 1998 годы работал проректором по учебной и воспитательной работе, с 1998 до 2019 года — ректор Самарского государственного медицинского университета. Последнее избрание его на эту должность состоялось 23 мая 2013 года.

В 2022 году в должности ректора подписал обращение Российского союза ректоров в поддержку вторжения России на Украину.

Научная деятельность 
Ученик академика РАН А. Ф. Краснова.

Основные направления научных исследований академика Г. П. Котельникова:
 в травматологии и ортопедии — совершенствование методов диагностики и лечения деструктивно-дистрофических заболеваний опорно-двигательной системы, оптимизация диагностических и лечебных мероприятий при посттравматической нестабильности суставов, разработка проблемы сухожильно-мышечной пластики в травматологии и ортопедии, развитие концепции травматической болезни, исследования по применению гравитационной терапии в травматологии и хирургии, изучение остеопороза, развитие методов системного анализа, математического моделирования и доказательности в медицине;
 в области организации здравоохранения — совершенствование методологических подходов в подготовке медицинских кадров.
Под его научным руководством сформировалась школа научно-педагогических кадров из 73 учеников, среди которых 23 доктора наук, многие из них работают профессорами, доцентами в СамГМУ и других вузах России, являются руководителями медицинских организаций Самарской области и других регионов.

Труды 
Академик Г. П. Котельников — автор 794 научных трудов, в числе которых 21 монографии, 11 учебников для студентов и последипломной подготовки врачей, 12 руководств для врачей и студентов, является соавтором Национальных руководств для врачей «Травматология» и «Ортопедия», 17 монотематических сборников научных работ, 16 учебных пособий и 15 методических рекомендаций, 103 изобретений.

Публичная деятельность 
 Вице-президент ассоциации травматологов-ортопедов Российской Федерации (с 1991 по н.в.)
 Член экспертного Совета высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (1998—2013)
 Председатель Совета ректоров вузов Самарской области (с 1999 по н.в.)
 Член Правления Российского Союза ректоров (2002—2014)
 Заместитель председателя Комиссии по индустрии здоровья Российского союза промышленников и предпринимателей (2007—2012)
 Председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России (2007—2014)
 Член Межведомственного Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники (с 2008 по н.в.)
 Председатель Комиссии по здравоохранению, социальному развитию, демографии, здоровому образу жизни и спорту Общественной палаты Самарской области (2008—2011)
 Председатель Комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы (с 2011 по н.в.)
 Член Экспертного Совета по высшему и послевузовскому образованию Комитета Государственной Думы по образованию (с 2011 по н.в.)
 Член Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» (с 2012 по н.в.)
 Член Коллегии Минздрава России (с 2012 по н.в.)
 Член Президиума Научного Совета Минздрава России (с 2013 по н.в.)
 Член Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (с 2013 по н.в.)
 Член экспертного совета Российского Научного Фонда (Секция фундаментальных исследований для медицины) (2013—2014)
 Заместитель Председателя Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России (с 2014 по н.в.)
 Председатель отделения Центральной аттестационной комиссии Минздрава России в Приволжском федеральном округе (с 2013 по н.в.)
 Член Совета Российского Союза ректоров (с 2014 по н.в.)
 Член Координационного совета учебно-методических объединений в области здравоохранения и медицинских наук Министерства образования и науки Российской Федерации (с 2014 по н.в.)
 Член Совета при Минздраве России по обеспечению перехода к проведению аккредитации специалиста (с 2014 по н.в.)
 Заместитель главного редактора российского журнала «Анналы травматологии и ортопедии»
 Заместитель главного редактора журнала «Травматология и ортопедия России» (до 2017)
Депутат Самарской Губернской думы (с 27 сентября 2016 по н.в.)

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008) — за большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, подготовку высококвалифицированных специалистов
 Орден Почёта (2004) — за большой вклад в развитие отечественной науки и подготовку квалифицированных научных кадров
 Орден Дружбы (1996) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, укрепление дружественных отношений между государствами
 Знак отличия «За наставничество» (15 марта 2018 года) — за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999) — за заслуги в научной деятельности
 Благодарность Президента РФ — За самоотверженное служение Отечеству (2002)
 Благодарность Президента РФ — За активное участие в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации (2004)
 Государственная премия Российской Федерации 1997 года в области науки и техники — за разработку сухожильно-мышечной пластики — нового научно-практического направления в системе реабилитации ортопедотравматологических больных (указ Президента Российской Федерации от 10.06.1997 № 1080)
 Премия Правительства Российской Федерации 1999 года в области образования — за разработку и внедрение в практику системы подготовки врача общей практики (семейного врача) для медицинских высших учебных заведений (постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2000 № 627)
 Премия Правительства Российской Федерации 2006 года в области науки и техники — за разработку нового научного направления — гравитационной терапии и внедрение её в практику (постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2007 № 121)
 Медаль Министерства здравоохранения Российской Федерации «За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2014)
 Медаль Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества» — За заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества (2002)
 Медаль Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков «За содействие органам наркоконтроля» — За содействие органам наркоконтроля в решении возложенных на них задач (2013)
Национальная премия лучшим врачам России «Призвание» в номинации «За создание нового направления в медицине» (2006) — за создание  гравитационной медицины и разработку принципиально новых подходов к лечению травм.
 Лауреат Первой премии РАМН, Межведомственного научного совета РАМН, Минздрава России и медали РАМН «За научную работу. Геронтология. Гериатрия» — За прикладные научно-практические достижения в области гериатрии и геронтологии — цикл работ «Научная разработка и внедрение в практику новой комплексной системы медико-социальной геронтологической помощи в Самарской области» (1999)
 Лауреат премии Фонда академика Г. А. Илизарова в сфере науки и техники — за монографию «Остеосинтез стержневыми и спицестержневыми аппаратами внешней фиксации» (2002)
 Медаль Н. Н. Приорова «За вклад в развитие травматологии и ортопедии» (2005)
 Почётный знак Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» — за значительный вклад в развитие медицинских наук, подготовку высококвалифицированных кадров для здравоохранения Самарской области, разработку и внедрение новых направлений и методов лечения больных (2005)
 Знак отличия «За заслуги перед Самарской областью» — за значительный вклад в подготовку врачебных и научных кадров, развитие медицинских наук, заслуги в здравоохранении Самарской области (2009)
 Звание «Почетный гражданин Самарской области» — за выдающийся вклад в развитие здравоохранения Самарской области, плодотворную деятельность, способствующую повышению известности и авторитета Самарской области в Российской Федерации и за рубежом (2013)
 Почётный знак Губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской» — за значительный вклад в развитие медицинских наук, подготовку высококвалифицированных кадров для здравоохранения Пензенской области, разработку и внедрение новых направлений и методов лечения больных (2003)
 Почётное звание «Заслуженный деятель науки Республики Ингушетия» (2006)
 Орден Русской Православной церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени — за плодотворные труды по укреплению мира и дружбы между народами (2004)
 Лауреат губернской премии в области науки и техники за 2004 год — за монографию «Травматическая болезнь»
 Лауреат премии Губернатора Самарской области «За выдающиеся заслуги в решении медико-биологических проблем» за 2006 год
 Почётный доктор Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова (2014)
Член Коллегии и Президиума Научного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Вице-президент ассоциации травматологов-ортопедов России, 
Главный травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, 
Член Совета Российского Союза ректоров, 
Член Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Ссылки 
 
 Страница на сайте СамГМУ

Примечания 

Медики России
Медики Самары
Выпускники Самарского медицинского университета
Ректоры вузов Самары
Председатели Самарской Губернской думы
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Члены «Единой России»
Почётные доктора Пироговского центра
Почётные граждане Самарской области
Травматологи
Ортопеды
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Кавалеры ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени
Заслуженные деятели науки республик Российской Федерации
Лауреаты премии «Призвание»